Pepłowo peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

dans la voïvodie de Mazovie
 Pepłowo, village du powiat de Mława
 Pepłowo, village du powiat de Płock